Molekulska formula -{C25H34O6}- se može odnositi na:

 Budesonid
 Ingenol mebutat